Carbon kan syfta på:
 Karbon - geologisk period
 Kol - grundämne

Geografi

Kanada 

 Carbon, Alberta, Alberta,

Mexiko 

 Carbón, ort, Oaxaca, Santa María Tlahuitoltepec,

Spanien 

 Carboneras de Guadazaón (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Carboneras de Guadazaón (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca,

Se även
 Carbon County – flera

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar